A szó jelentése: telítés, telítettség.

A szaturáció a következőket jelentheti:
 Harmatpont, meteorológiai fogalom, az a hőmérséklet amelyen a levegőben a páratartalom eléri a 100%-ot
 Szaturált modell, a matematikai logikában használt fogalom
 Szaturáció (genetika) genetikában a megfigyelt mutációk száma a maximális lehetséges mutációkhoz hasonlítva
 Szaturáció (kémia) kémiában több fogalmat jelent
 Szaturáció (színelmélet) színelméletben egy bizonyos árnyalat erőssége
 Szaturáció (magnetizmus) magnetizmusban az az állapot, amikor a test teljesen mágnesezett
 Oxigénszaturáció - oxigénmennyiség a páciens vérében
 Szaturációs pont a hangtechnikában torzulási küszöb